Bálint István (1912–1984) orvos, állambiztonsági tiszt ezredesi rangban, az "ÁVH orvosa"
 Bálint István (1926–?) román válogatott magyar labdarúgó, edző
 Bálint István (1943–2007) rendező, színész, költő és író
 Bálint István zenész, a Bergendy-együttes zeneszerzője, szövegírója, dobosa és énekese
 Papp Ferenc írói álneve
 Bálint István (1946) erdélyi magyar matematikus